Gilbert de Umfraville ist der Name folgender Personen:

* Gilbert de Umfraville (Adliger, † 1175), anglo-schottischer Adliger
  Gilbert de Umfraville (Adliger, † 1245), englischer Adliger
 Gilbert de Umfraville, 7. Earl of Angus (1244–1307), englischer Adliger
 Gilbert de Umfraville, 9. Earl of Angus (1310–1381), englischer Adliger